Wielki Kopieniec – szczyt ponad Doliną Olczyską w Tatrach
 Wielki Kopieniec – szczyt ponad Doliną Chochołowską w Tatrach